

Codici 
 TKC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tiko (Camerun)

Altro 
 Turkcell – operatore di telefonia mobile turco